Средняя Рассоха:

 Средняя Рассоха (приток Большой Шалюги) — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.
 Средняя Рассоха (приток Нытвы) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае. 
 Средняя Рассоха (приток Рудянки) — река в РФ, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

См. также 
 Рассоха